Neu Mecklenburg kan syfta på:

 Neu Mecklenburg – en ö i Bismarckarkipelagen, Papua Nya Guinea, se Niu Ailan
 Neu Mecklenburg – det tyska namnet för en ort i västra Polen, se Zwierzyn, Lubusz vojvodskap